Tonhalle (tedesco: "sala dei suoni") è il nome di vari luoghi per concerti in Europa.

Tonhalle di Düsseldorf
Tonhalle di Monaco di Baviera
Tonhalle di Zurigo